Појам Ганимед може да се односи на:

 Ганимед (сателит), Јупитеров сателит
 Ганимед (митологија), личност из грчке митологије
 Ганимед (Алкеј), комедија